Ducto cístico é a via de saída da bílis concentrada na vesícula biliar. O ducto cístico se une ao ducto hepático comum, formando o ducto colédoco e desemboca na papila duodenal maior, segunda porça do duodeno (intestino delgado).

Fluidos corporais
Sistema digestivo
Hepatologia